Грузино — топоним в России.

Населённые пункты 
 Грузино — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области.
 Грузино — село в Чудовском районе Новгородской области.

Другое 
 Грузино — усадьба Аракчеева в Чудовском районе Новгородской области.
 Грузино — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги во Всеволожском районе Ленинградской области.

См. также 
 Грузинское
 Грузины (значения)